Die Spielzeit 2007/08 ist die 59. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Auf diese Saison hin wurde die Liga von 8 auf 12 Teams erweitert. Dies wurde dadurch erreicht, dass es in der Saison 2006/07 keinen Absteiger gab und 4 Teams (RTV 1879 Basel, ZMC Amicitia, TV Endingen, HC Kriens) aus der NLB aufstiegen.

Die Kadetten Schaffhausen und der Grasshopper Club Zürich schlossen sich in dieser Saison zu einer SG (Spielgemeinschaft) zusammen. Den freiwerdenden Platz in der Meisterschaft übernahm die zweite Mannschaft von GCZ unter dem Namen GCZ Espoirs.

Modus 
Gespielt werden von den 12 Teams 2 Doppelrunden zu je 22 Spielen.

Danach wird eine Finalrunde mit den besten 6 Mannschaften aus der Hauptrunde gespielt. Der Sieger der Finalrunde ist Schweizer Meister.

Die anderen 6 Mannschaften aus der Hauptrunde spielen in einer Abstiegsrunde in der die Punkte der Hauptrunde mitgenommen werden. Nach Abschluss der Abstiegsrunde steigen die Mannschaften auf Rang 5 und 6 in die NLB ab.

Hauptrunde

Rangliste 

Stand: 30. April 2015

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Abstiegsrunde

Rangliste 

Stand: 6. Mai 2015

Finalrunde

Rangliste 

Stand: 6. Mai 2015

Einzelnachweise 

2007_2008
Handballsaison 2007/08